

Personen
 Agapitus van Palestrina of Agapitus Praenestinus, heilige en martelaar (3e eeuw)
 Agapitus van Sinnada, aartsbisschop van Sinnada in Frygië en heilige (3e-4e eeuw)
 Agapitus van Ravenna, bisschop van Ravenna, heilige en belijder (4e eeuw)
 paus Agapitus I, heilige (6e eeuw)
 paus Agapitus II (10e eeuw)
 Agapitus Anargyron of Agapit zonder geld, heilige in het Holenklooster van Kiev in Oekraïne (11e eeuw)
 Agapit Stevens, kunstschilder in België (19e eeuw)
 Agapito Aquino, politicus in de Filipijnen (20e eeuw)

Plaatsen 
 Agapit (New Brunswick) in New Brunswick, Canada
 Saint-Agapit in Québec, Canada

Zie ook 
Agapius, doorverwijspagina